Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Peter Mueller nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekord volt érvényben:

Először megrendezett versenyszámként a következő olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

F01000